Меаляда () — португальська власна назва.

Топоніми

Меаляда — муніципалітет
 Меаляда (парафія)